Der Dreiband-Weltcup 2018/1 ist das erste UMB/CEB-Weltcupturnier im 32. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es findet vom 23. bis zum 29. April im Hotel Bosporus in Antalya an der türkischen Riviera statt. Damit ist Antalya nach fünf Jahren wieder Austragungsort für ein Weltcup-Turnier.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Ab 2018 wurde das Preisgeld auf 106.500 € erhöht.

Geschichte 
Seit Jahren bildet der türkische Weltcup den Auftakt in das internationale Turnier, wobei sich die Spielorte im Karussellturnus abwechseln. Nach Antalya, Istanbul und Bursa ist nun wieder Antalya an der Reihe. Es ist der insgesamt 22. Weltcup in der Türkei und der siebente in Antalya. Vorjahressieger war Frédéric Caudron. Der Belgier schlug damals Dick Jaspers aus den Niederlanden mit 40:14 in nur 7 Aufnahmen.

Erstmals werden nach dem ab 2018 neuen Preisgeldsystem auch die Verlierer der Qualifikationsrunde mit 500 € entlohnt. So will die UMB erreichen, dass auch für diese Spieler ein höherer Anreiz besteht, an der Turnierserie teilzunehmen. Aber insgesamt haben sich die Preisgelder erhöht. Dies war eine schon seit langem von den Spielern erwartete Forderung, da die Reisekosten nicht unerheblich sind.

Auch einige Frauen nehmen wieder am im für sie nahe gelegenen europäischen Turnier teil. Dies sind neben der Weltmeisterin Therese Klompenhouwer aus den Niederlanden auch Silvia Eckel und die Deutsch-Türkin Gülşen Degener. Deutschland ist mit 14 Spielern vertreten, unter ihnen viele Deutsch-Türken, wie Çengiz Karaça. Martin Horn spielt ebenso mit, wie Christian Rudolph und Ronny Lindemann. Die Türkei stellt 35 Spieler und aus Korea sind 29 Billardartisten angereist.

Der hiesige Weltcup ist in einem weiteren Punkt für die Spieler wichtig, als dass er, zusammen mit dem folgenden in Vietnam, die 20 besten Spieler definiert, die dann im Juli zum ersten Masters reisen dürfen.

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung (Shootout) gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen, wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet, bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten (Lucky Loser) für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Ab 2017 erhöht sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards. Eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.

Die ersten 14 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Frédéric Caudron
  Eddy Merckx
  Dick Jaspers
  Marco Zanetti
  Kim Haeng-jik
  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez
  Sameh Sidhom
  Murat Naci Çoklu
  Nguyễn Quốc Nguyện
  Heo Jung-han
  Choi Sung-won
  Jérémy Bury
  Nikos Polychronopoulos

 Wildcardspieler
 1 × UMB : Hugo Patiño
 2 × organisierender Verband: Tayfun Taşdemir,  Semih Saygıner

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. Die Reihenfolge der Spieler innerhalb der Gruppe gibt die Setzliste vor Beginn der Qualifikation an.

Die Gruppenersten kommen in die Endrunde der besten 32, ebenso wie die besten Zweitplatzierten (Lucky Loser).

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Lucky Loser 
Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Hauptrunde
  Can Çapak
  Dương Anh Vũ
  Jean Paul de Bruijn

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet (Punkte/Aufnahmen).

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 149 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden.

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2018/2 vom 21. bis zum 27. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt, 
 Dreiband-Weltcup 2018/3 vom 11. bis zum 17. Juni in Blankenberge, 
 Dreiband-Weltcup 2018/4 vom 2. bis zum 8. Juli in Porto, 
 Dreiband-Weltcup 2018/5 vom 22. bis zum 28. Oktober in La Baule, 
 Dreiband-Weltcup 2018/6 vom 12. bis zum 18. November in Seoul, 
 Dreiband-Weltcup 2018/7 vom 2. bis zum 8. Dezember in Hurghada,

Weblinks 

 Turnierseite der UMB

Einzelnachweise 

2018 1
Karambolageveranstaltung 2018
Billardturnier in Antalya